Турнір з боксу в напівлегкій вазі на літніх Олімпійських іграх 2004 пройшов з 16 по 28 серпня і в ньому взяли участь 28 боксерів. Вагові норми становили від 54 до 57 кг.

Формат змагань 
Участь у турнірі брали 28 боксерів, які пройшли кваліфікаційні відбори, що проводилися у 2003 та 2004 роках. Усі бої проходили у форматі чотирьох раундів по дві хвилини. Очки нараховувалися за точне попадання в голову, або торс. Троє із п'яти суддів мали зафіксувати попадання. Переможцем ставав боксер з більшою кількістю влучень.

Розклад

Змагання 
{{Турнір32
| RD1=Перший раунд
| RD2=Другий раунд
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD5=Фінал
| Team-width=330
|RD1-team09= |RD1-score09=15
|RD1-team10={{СпортсменОІ прапор 2|Луіс Франко|CUB|2004|літніх}} |RD1-score10=32
|RD1-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Едвалдо Олівейра|BRA|2004|літніх}} |RD1-score11=43+
|RD1-team12= |RD1-score12=43
|RD1-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Хедафі Джелхір|FRA|2004|літніх}} |RD1-score13=38
|RD1-team14= |RD1-score14=13
|RD1-team15={{СпортсменОІ прапор 2|Віталій Тайберт|GER|2004|літніх}} |RD1-score15=RSC
|RD1-team16= |RD1-score16=
|RD1-team17= |RD1-score17=18
|RD1-team18={{СпортсменОІ прапор 2|Михайло Бернадський|BLR|2004|літніх}} |RD1-score18=
|RD1-team19={{СпортсменОІ прапор 2|Віорел Сіміон|ROU|2004|літніх}} |RD1-score19=40
|RD1-team20= |RD1-score20=15
|RD1-team21={{СпортсменОІ прапор 2|Чо Сок Хван|KOR|2004|літніх}} |RD1-score21=37
|RD1-team22= |RD1-score22=28
|RD1-team23={{СпортсменОІ прапор 2|Бенуа Гадет|CAN|2004|літніх}} |RD1-score23=32
|RD1-team24= |RD1-score24=17
|RD1-team25={{СпортсменОІ прапор 2|Бекзод Хидіров|UZB|2004|літніх}} |RD1-score25=RSC
|RD1-team26= |RD1-score26=
|RD1-team27={{СпортсменОІ прапор 2|Галіб Жафаров|KAZ|2004|літніх}} |RD1-score27=RSC
|RD1-team28= |RD1-score28=
|RD1-team29= |RD1-score29=
|RD1-team30={{СпортсменОІ прапор 2|Шахін Імранов|AZE|2004|літніх}} |RD1-score30=RSC
|RD1-team31={{СпортсменОІ прапор 2|Олексій Тищенко|RUS|2004|літніх}} |RD1-score31=37
|RD1-team32= |RD1-score32=17
|RD2-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Муідін Ганіу|NGR|2004|літніх}} |RD2-score01=25
|RD2-team02= |RD2-score02=16
|RD2-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Кім Сонг Гук|PRK|2004|літніх}} |RD2-score03=25
|RD2-team04= |RD2-score04=14
|RD2-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Луіс Франко|CUB|2004|літніх}} |RD2-score05=30
|RD2-team06= |RD2-score06=15
|RD2-team07= |RD2-score07=26
|RD2-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Віталій Тайберт|GER|2004|літніх}} |RD2-score08=40
|RD2-team09= |RD2-score09=13
|RD2-team10={{СпортсменОІ прапор 2|Віорел Сіміон|ROU|2004|літніх}} |RD2-score10=38
|RD2-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Чо Сок Хван|KOR|2004|літніх}} |RD2-score11=28
|RD2-team12= |RD2-score12=16
|RD2-team13= |RD2-score13=22
|RD2-team14={{СпортсменОІ прапор 2|Галіб Жафаров|KAZ|2004|літніх}} |RD2-score14=40
|RD2-team15= |RD2-score15=
|RD2-team16={{СпортсменОІ прапор 2|Олексій Тищенко|RUS|2004|літніх}} |RD2-score16=RSC
|RD3-team01= |RD3-score01=11
|RD3-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Кім Сонг Гук|PRK|2004|літніх}} |RD3-score02=32
|RD3-team03= |RD3-score03=26
|RD3-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Віталій Тайберт|GER|2004|літніх}} |RD3-score04=34
|RD3-team05= |RD3-score05=35
|RD3-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Чо Сок Хван|KOR|2004|літніх}} |RD3-score06=39
|RD3-team07= |RD3-score07=26
|RD3-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Олексій Тищенко|RUS|2004|літніх}} |RD3-score08=36
|RD4-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Кім Сонг Гук|PRK|2004|літніх}} |RD4-score01=29
|RD4-team02= |RD4-score02=24
|RD4-team03= |RD4-score03=25
|RD4-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Олексій Тищенко|RUS|2004|літніх}} |RD4-score04=45
|RD5-team01= |RD5-score01=17
|RD5-team02=

Посилання 
 Official Olympic Report 

Бокс на літніх Олімпійських іграх 2004